Osieczna (stad) in gemeente Osieczna (gemeente in powiat Leszczyński)
 Osieczna (Pommeren) in gemeente Osieczna (gemeente in powiat Starogardzki)